Anselmo  es un nombre propio masculino de origen germano en español. Procede del nombre germano Anshelm. Teniendo su origen en de las raíces godas as, os ("Dios") y elm ("yelmo"), su significado es interpretado como "el protegido de los dioses".

Onomástica
3 de marzo, San Anselmo de Nonántola;
18 de marzo, San Anselmo de Mantua;
21 de abril, San Anselmo de Canterbury;
6 de noviembre, Beato Anselmo;
2 de diciembre, San Anselmo (monje).

Variantes 
Femenino: Anselma.

Variantes en otros idiomas

Véase también 
 Antroponimia
 Apellido
 Santoral
 Anselmi (desambiguación) 

Nombres germanos
Nombres masculinos